Жуде́ц Ды́мбовица () — румынский жудец в регионе Валахия.

География 
Занимает площадь в 4054 км².

Граничит с жудецами:
 Илфов и Прахова на востоке;
 Арджеш на западе;
 Брашов на севере;
 Телеорман и Джурджу на юге.

Население 
В 2007 году население жудеца составляло  человек (в том числе мужское население —  и женское —  человек), плотность населения — 131,55 чел./км².

Согласно данным переписи населения 2016 года, население жудеца составило  человек.

Административное деление 
В жудеце находятся 2 муниципия, 3 города и 33 коммуны.

Муниципии 

 Тырговиште (Târgovişte)
 Морени (Moreni)

Города 
 Гэешти (Găești)
 Пучоаса (Pucioasa)
 Ракари (Răcari)
 Титу (Titu)
 Фиени (Fieni)

Коммуны

Экономика

Примечания